Askania steht für:

 Askania Werke, ehemaliges deutsches Unternehmen der optischen und feinmechanischen Industrie
 Chemische Werke Askania, Tarnname der Baustelle des Führerhauptquartiers in Ostpreußen, siehe Führerhauptquartier Wolfsschanze #Geschichte
 Askania AG, ein 2004 gegründeter Uhrenhersteller
 Askania Award, ein deutscher Filmpreis
 Askania Media Filmproduktion, deutsche Filmproduktionsgesellschaft
 (1216) Askania, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Askanija-Nowa, Siedlung städtischen Typs in der Ukraine
 Askanija-Nowa (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in der Ukraine
 Askania-See, antiker Name des türkischen Sees İznik Gölü

als Bestandteil:
 KStV Askania-Burgundia Berlin, Studentenverein
 FC Askania Forst, Fußballverein
 Askania Bernburg, Sportverein

Siehe auch:
 Ascania
 Askanier